Куп Мађарске у фудбалу 1976/77. () је било 37. издање серије, на којој је екипа ФК Диошђер ВТК тријумфовала по 1. пут.

После четвртфинала преостали тимови су били подељени у четири групњ, где је свако играо са сваким. Победници група су формирали групу где је опет свако играо са сваким и победника је одлучивао најбољи групни скор.

Табеле групних турнира

Полуфинале

1. група

2. група

3. група

4. група

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 Званична страница 
 На soccerway.com

1977
Фудбал у 1977.
Фудбал у 1976.